Avrainville (Essonne) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Avrainville (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Avrainville (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia